Майк Маккаллум (; 7 декабря 1956, Кингстон, Ямайка) — ямайский боксёр-профессионал выступавший в 1-й средней, средней, 2-й средней, полутяжелой и 1-й тяжёлой весовых категориях. Чемпион мира в 1-й средней (версия WBA, 1984—1987), средней (версия WBA, 1989—1991) полутяжёлой (версия WBC, 1994—1995) весовых категориях.

3 июня 1986 года Маккаллум получил Благодарственную медаль признания от ямайского премьер министра, став вторым боксёром, удостоившимся этого звания (кроме него-Ллойд Хониган (10 ноября 1985)) и Тревор Бербик (10 апреля 1986). 7 раз признавался лучшим спортсменом года на Ямайке (1978, 1984—1987, 1989, 1990), чаще всех из мужчин.

Благодаря своим жестким ударам по корпусу получил прозвище "Похититель тел" (англ. Bodysnatcher). В 2003 году был введен в Международный зал боксёрской славы. В 2011 журнал "Ринг" поместил его на восьмое место в списке "Лучших чемпионов в среднем весе за последние 50 лет"

1981—1997 
Дебютировал в январе 1981 года.

В октябре 1984 года состоялся бой за звание чемпиона мира в 1-й среднем весе по версии WBA между Майклом Маккаллумом и Шоном Мэннионом. Маккаллум победил по очкам.

В декабре 1984 года он в 13-м раунде нокаутировал Луиджи Минчилло.

В июле 1985 года Маккаллум в 8-м раунде нокаутировал Дэвида Брекстона.

В августе 1986 года он во 2-м раунде нокаутировал непобеждённого Джулиана Джексона.

В октябре 1986 года Маккаллум нокаутировал в 9-м раунде Саида Скоуму.

В апреле 1987 года он в 10-м раунде нокаутировал Милтона Маккрори.

В июле 1987 года Маккаллум нокаутировал в 5-м раунде Дональда Карри. После этого боя Маккаллум поднялся в средний вес.

В марте 1988 года он вышел на ринг против чемпиона в среднем весе по версии WBA Сумбу Каламбея. Каламбей победил по очкам.

В 1989 года WBA отобрала свой пояс у Каламбея. В мае 1989 года состоялся бой за вакантный титул WBA в среднем весе между Майком Маккаллумом и Херолом Грэмом. Маккаллум победил раздельным решением судей.

В феврале 1990 года он победил по очкам непобеждённого WBA Стива Коллинса.

В апреле 1990 года Маккаллум в 11-м раунде нокаутировал Майкла Уотсона.

В апреле 1991 года состоялся 2-й бой между Майком Маккаллумом и итальянцем Сумбу Каламбеем. Представитель Ямайки победил раздельным решением судей. В 1991 году Маккаллум оставил пояс WBA в среднем весе вакантным.

В декабре 1991 года он вышел на ринг против непобеждённого чемпиона мира в среднем весе по версии IBF Джеймса Тони. По итогам 12-ти раундов судьи зафиксировали ничью.

В августе 1992 года состоялся 2-й бой между Майком Маккаллумом и Джеймсом Тони. Тони победил решением большинства судей. После этого боя Маккаллум поднялся в полутяжёлый вес.

В июле 1994 года Маккаллум победил по очкам чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Джеффа Хардинга. Это был последний бой Хардинга.

В феврале 1995 года Маккаллум в 7-м раунде нокаутировал Карла Джонса.

В июне 1995 года он во Франции проиграл по очкам французу Фабрису Тьоззо.

В ноябре 1996 года Маккаллум вышел на ринг против Роя Джонса. Маккаллум в 10-м раунде побывал в нокдауне. Он проиграл по очкам с разгромным счетом 107—120 у всех судей. После этого боя Маккаллум поднялся в 1-й тяжёлый вес.

В феврале 1997 года состоялся 3-й бой между Майком Маккаллумом и Джеймсом Тони. Тони победил единогласным решением судей. После этого боя Маккаллум ушёл из бокса.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Ссылки 
 

Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры Ямайки
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Члены Международного зала боксёрской славы
Чемпионы Игр Содружества по боксу